Кубок Шпенглера 2007 — 81-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 2007 року. Переможцем стала збірна Канади.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Олександр Пережогін («Салават Юлаєв») 6 (3+3)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

2007
2007 у хокеї з шайбою
Грудень 2007
2007 у швейцарському спорті